Madame Pepperpotte est un personnage fictif, d‘origine norvégienne, qui apparaît dans des illustrés pour enfants ;
 Pepper Potts est un personnage fictif de l’univers fictif de comics d’Iron Man